В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Kansas 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Барбара Поттер і Шерон Волш-Піт виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Лу Деніелс і Енн Сміт 4-6, 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (півфінал)

 Розмарі Казалс /  Мартіна Навратілова (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Kansas